Rebecca Lord (Paris, 16 de fevereiro de 1973) é o nome artístico de uma atriz pornográfica francesa.

Ligações externas 

Atores pornográficos da França
Ateus da França
Naturais de Paris